Per Dipartimento di Maipú si può intendere due dipartimenti dell'Argentina:
 Dipartimento di Maipú, nella provincia di Mendoza.
 Dipartimento di Maipú, nella provincia del Chaco.